LD може означати:

 LaserDisc; LD — перший комерційний оптичний носій даних.
 Ladder Diagram; LD — мова релейної (східчастої) логіки.
 Low Dispersion glass; LD — низькодисперсійне скло, сорт оптичного скла.
 лазерний діод () — лазер, у якому активним середовищем є електронно-дірковий газ, а робочою областю напівпровідниковий p-n перехід.
 летальна доза () — у токсикології — кількість речовини чи фізичного чинника (радіації), що при поглинанні її тілом викликає смерть.
 LD () — бренд виробника цигарок.
 ld — команда запуску компонувальника GNU.